Bard se poate referi la:

 Bard, autor de poeme epice care evocă evenimentele de seamă din viața unui popor
 Bard, comună în departamentul Loire din sud-estul Franței
 Bard, comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia
 Bard's Tale, joc video de rol 
 Bard College, un colegiu din localitatea Annandale-on-Hudson, statul New York, Statele Unite ale Americii
 Saint-Bard, comună în departamentul Creuse din centrul Franței